Artale I Alagona, Maestro Giustiziere del Regno, protagonista dello «Scacco di Ognina» (1356), fu vicario e tutore di Maria di Sicilia.
 Artale II Alagona, detto anche Artaluccio si oppose a Martino il Giovane. Venne sconfitto e fu costretto all'esilio a Malta (1396).

Pagine correlate 
 Alagona